Parrocel ist der Familienname folgender Personen:

 Barthélemy Parrocel, französischer Maler der Renaissance
 Étienne Parrocel (1696–1775), französischer Maler
 Ignace Jacques Parrocel (1667–1722), französischer Maler und Kupferstecher
 Joseph Parrocel (1646–1704), französischer Maler
 Joseph François Parrocel (1704–1781), französischer Maler und Kupferstecher
 Louis Parrocel (1634–1694), französischer Maler des Barock
 Pierre Parrocel (1670–1739), französischer Maler des Barock
 Pierre Ignace Parrocel (1702–1775), französischer Maler und Kupferstecher